Centigon bezeichnet:

 in veralteter Schreibweise ein Zentigon, den  hundertsten Teil eines Gon
 Centigon (Unternehmen), US-amerikanisches Unternehmen zur Fahrzeugpanzerung, entstanden u. a. aus den Unternehmen Trasco (D) und Armor Holding (USA)